Le qualificazioni del singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Greg Rusedski (ultimo turno)
 Sargis Sargsian (Qualificato)
 Assente
 Oliver Gross (ultimo turno)

 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Marcos Górriz (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)

Qualificati 

 Tomas Nydahl
 Sargis Sargsian

 Sébastien Grosjean
 Gabriel Silberstein

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997
ATP Tour 1997